«Возвращение Розовой пантеры» () — кинофильм об инспекторе Жаке Клузо, третье появление Питера Селлерса в роли Клузо после серии фильмов «Розовая пантера» и «Выстрел в темноте».

Сюжет 

Неуклюжесть инспектора Клузо привела к тому, что его понизили в должности. Но французское правительство заставляет Дрейфуса вернуть Клузо на его место, чтобы он мог помочь выдуманной ближневосточной нации лугашей расследовать кражу бриллианта «Розовая пантера», который вновь пропал.

Исследовав музей и чуть не разрушив его, Клузо приходит к выводу, что Чарльз Литтон, также известный как Фантом, решил повторить самое позорное преступление в своей карьере…

В ролях 
 Питер Селлерс — инспектор Жак Клузо
 Кристофер Пламмер — сэр Чарльз Литтон
 Кэтрин Шелл — леди Клодин Литтон
 Херберт Лом — главный инспектор Шарль Дрейфус
 Питер Арни — полковник Шарки
 Питер Джеффри — генерал Вадафи
 Грегуар Аслан — шэф полиции Лундаллан
 Андре Маранн — сержант Франсуа Шевалье
 Берт Куок — Като Фонг
 Виктор Спинетти — консьерж
 Кливленд, Кэрол — ныряльщица в бассейне

Награды и номинации 
В 1977 году «Возвращение Розовой пантеры» получило две награды «Evening Standard British Film Award» в категории «Лучшая комедия» (Блейк Эдвардс) и «Лучший актёр» (Питер Селлерс).

Фильм был также номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)» (Питер Селлерс) и «Лучшая музыка» (Генри Манчини). Альбом с саундтреком фильма был номинирован на «Грэмми».

Интересные факты 
 Продюсер фильма Тони Адамс появляется в фильме в камео слуги.
 Питер Селлерс в «Возвращение Розовой пантеры» впервые использует преувеличенный французский акцент, ставший впоследствии отличительной чертой инспектора Клузо.
 Джули Эндрюс сыграла в фильме эпизодическую роль служанки, но сцены с её участием были вырезаны, а затем безвозвратно потеряны.
 В одной из сцен можно заметить на стене квартиры инспектора Клузо портрет Владимира Ильича Ленина.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1975 года
Розовая пантера
Фильмы США 1975 года